Purwamekar kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Purwamekar, administrativ by, Jawa Barat, 
 Desa Purwamekar, administrativ by, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar